Хвосте́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Хвостенко Оксана Юріївна (1977) — українська біатлоністка.
 Хвостенко Олексій Львович (1940–2004) — російський поет-авангардист, автор пісень, художник.
 Хвостенко Тамара Миколаївна — поетеса.
 Хвостенко Тетяна Олександрівна (1921–1984) — український графік.
 Хвостенко Юрій Олександрович (1981) — український актор театру та кіно.
 Хвостенко-Хвостов Олександр Веніамінович — український театральний декоратор, один з основоположників української сценографії, Народний художник УРСР.

Українські прізвища
Прізвища на -енко